Orhon járás – járás Mongólia Bulgan tartományában
Orhon járás – járás Mongólia Darhan-Úl tartományában
Orhon járás – járás Mongólia Szelenga tartományában